Un vavasseur ou vavassal était le vassal d'un seigneur lui-même vassal.

Vavasseur est un nom de famille notamment porté par :
 Charles Vavasseur (1867-1950), homme politique français ;
 Didier Vavasseur (1961-), kayakiste français ;
 Eugène Vavasseur (1863-1949), dessinateur, illustrateur, affichiste français ;
 François Vavasseur (1605-1681), jésuite et écrivain français. 
 Jean Vavasseur-Desperriers (1945-), historien français ;
 Pierre Vavasseur (1955-), écrivain, critique et journaliste français.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme normand